Ilhas de Aland — arquipélago finlandês
 Kurt Aland (1915 — 1994) — teólogo alemão

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de religião